Монсо-ле-Нёф-э-Фокузи́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия. Департамент коммуны — Эна. Входит в состав кантона Марль. Округ коммуны — Вервен.

Код INSEE коммуны — 02491.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 345 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 217 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 141 были экономически активными, 76 — неактивными (показатель активности — 65,0 %, в 1999 году было 66,0 %). Из 141 активных жителей работали 124 человека (76 мужчин и 48 женщин), безработных было 17 (7 мужчин и 10 женщин). Среди 76 неактивных 21 человек были учениками или студентами, 22 — пенсионерами, 33 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Монсо-ле-Нёф-э-Фокузи

Коммуны департамента Эна